Oldřich Táborský může být:
 Oldřich Táborský (architekt) (* 1926) – český architekt
 Oldřich Táborský (tanečník) (1953–2020) – český tanečník, herec a inspicient